Palais Weimar ist der Name folgender Gebäude:

 Palais Weimar (Heidelberg)
 Palais Weimar (Bad Liebenstein)